Crăiești (< ):
 Transilvania
 Comuna Crăiești (, ), o comună în județul Mureș, Transilvania, România
 Crăiești (, ), un sat în partea de sud-vest a județului județul Mureș|Mureș, în Podișul Târnavelor
 Crăiești (), o localitate în județul Mureș, Transilvania, România
 Moldova
 Crăiești, o localitate în județul Neamț, Moldova, România
 Biserica de lemn din Crăiești, județul Neamț

 Râul Crăiești, județul Neamț, un curs de apă, afluent al râului Bozieni

 Crăiești, o localitate în județul Bacău, Moldova, România
 Gura Crăiești, o localitate în județul Bacău, Moldova, România
 Muntenia
 Crăiești, o localitate în județul Galați, Moldova, România

Vezi și 
 Pământul crăiesc (sau: Pământul sașilor, Scaunele săsești, , , )
 (Imperiul) Cezaro-Crăiesc

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară